Beau Brummell – dandy inglese
 Beau Brummell – opera teatrale del 1890 di Clyde Fitch
 Beau Brummel – film del 1913 diretto da James Young
 Beau Brummell – film del 1924 diretto da Harry Beaumont
 Lord Brummell (Beau Brummell) – film del 1954 diretto da Curtis Bernhardt
 Beau Brummell: This Charming Man – film del 2006 diretto da Philippa Lowthorpe